Renato I de Nápoles (Angers, 16 de enero de 1409-Aix-en-Provence, 10 de julio de 1480) también conocido como Renato de Anjou, Renato de Sicilia y Renato el Bueno (en francés Le bon roi René), fue duque de Anjou, conde de Provenza (1434-1480), duque de Bar (1430-1480), duque de Lorena (1431-1453), rey de Nápoles (1435-1442; titular 1442-1480), rey de Jerusalén titular (1438-1480) y de Aragón (1466-1472).

Orígenes familiares 
Renato de Anjou nació en el castillo de Angers como segundo hijo del matrimonio habido entre Luis II de Anjou y Yolanda de Aragón. Luis II murió en 1417, y sus hijos, junto con su cuñado el delfín Carlos, quedaron bajo la tutela de su madre. El mayor, Luis, heredó la corona de Nápoles y el ducado de Anjou, en tanto que a Renato le correspondió el condado de Provenza. 

Muy aficionado a las artes, escribió novelas y obras de carácter moral, tanto en verso como en prosa.

Por el acuerdo matrimonial celebrado en 1419 con Isabel, hija mayor del duque Carlos II de Lorena, Renato de Anjou se convertía en heredero del ducado de Bar, reclamado como herencia por su madre Yolanda. Muerta Isabel, se casó con Juana de Laval el 10 de septiembre de 1454, en la abadía de San Nicolás de Angers. No tuvo hijos de este segundo matrimonio.

Nacido el 16 de julio de 1409, fue el tercer hijo de Luis II de Provenza y de  Violante de Aragón, y por tanto nieto de Juan I de Aragón. Fue hermano de Luis III de Provenza y de María de Anjou, casada con Carlos VII de Francia.

A la muerte de su padre, el 1417, sus hermanos junto con su cuñado y futuro Carlos VII de Francia, fueron los guardianes de los territorios del padre bajo la gran influencia de su madre. Así Luis III se convirtió en conde de Provenza y Rey titular de Nápoles, consiguiendo de la reina Juana II de Nápoles, su reconocimiento como heredero.

Para las aspiraciones de su madre se casó, con tan sólo nueve años, con Isabel de Lorena y consiguió a la muerte de su suegro el ducado de Lorena.

En 1429, estuvo presente en Reims en la coronación de Carlos VII como rey de Francia.

En 1434, a la muerte de Luis III sin herederos, Renato fue designado sucesor del condado de Provenza y a la muerte de la reina Juana II el año siguiente, heredero del Reino de Nápoles.

Lucha con Alfonso el Magnánimo 

En 1421, Alfonso V de Aragón había conseguido por parte de la reina Juana II de Nápoles el reconocimiento como heredero universal a falta de descendencia directa.

Una alianza entre los ducados de Milán y de Venecia junto con Luis III de Nápoles, permitió la reconciliación entre las dos ramas Anjou enfrentadas por el trono real de Nápoles. Así, en 1423, la reina Juana II adoptó a Luis III como heredero y, a la muerte de este, los derechos pasaron a su hermano Renato.

Renato tuvo que renunciar completamente, por el tratado firmado el 28 de enero de 1437, a todas sus posesiones en Flandes procedentes de la herencia del duque Roberto de Bar y prometió en matrimonio a su hija única, Yolanda de Anjou, (nacida en 1428), a Federico II de Vaudémont, hijo de Antonio de Vaudémont.

Enfadado, Alfonso, en 1441  sitió la ciudad de Nápoles durante seis meses.    Renato huyó hacia sus posesiones de Francia, que habían sido gobernadas por su madre, pero esta murió en 1442. Con esa fuga los napolitanos le volvieron la espalda y aunque él pensó que mantendría la corona real de Nápoles lo cierto es que la perdió en favor del Rey de Aragón.

Guerra civil catalana 
Aceptó ser rey de Aragón cuando la Generalidad de Cataluña, en lucha contra Juan II durante la guerra civil catalana (1462-1472), le ofreció la corona en 1466. Aunque nunca se desplazó a Cataluña, envió como lugarteniente a su hijo Juan, con el título de príncipe de Gerona, quien falleció en Barcelona en 1470, supuestamente envenenado.

Descendientes 
De su matrimonio con Isabel de Lorena, nacieron:
 Juan (1424 - 1470). Duque de Lorena. Falleció antes que pudiera suceder a su padre al igual que su hijo Nicolás.
 Yolanda (1428 - 1484), casada con el conde Federico II de Vaudémont (1428 - 1470). El hijo de ambos sería Renato II de Lorena.
 Margarita (1429 - 1482), casada con el rey Enrique VI de Inglaterra (1421 - 1471).

Territorios 
Poseyó diversos territorios:
 Duque de Lorena (1431-1453).
 Conde de Provenza (1434-1480).
 Rey de Nápoles (1438-1442). El reino de Nápoles le fue arrebatado por Alfonso V de Aragón el Magnánimo.
 Rey de Aragón (1466-1472). Aceptó los títulos de la Corona de Aragón, cuando la Generalidad de Cataluña mantuvo una guerra contra Juan II de Aragón.

Heráldica

²</center>

Antepasados

Sucesión

Notas

Véase también 
 Historia de Cataluña
 Tabla cronológica de reinos de España

Duques de Anjou
Duques de Bar
Renato 02
Nobles de Francia del siglo XV
Condes de Barcelona
Napoles, Renato 01
Casa de Aragón
Pretendientes al trono de Aragón
Reyes de Nápoles del siglo XV
Casa de Valois-Anjou
Condes de Provenza
Condes de Maine
Nacidos en Angers